Oczyszczenie świątyni – wydarzenie opisane w Ewangeliach kanonicznych
 Tytuły dzieł sztuki:
 Wypędzenie przekupniów ze świątyni – fresk Giotta
 Wypędzenie przekupniów ze świątyni (obraz El Greca z 1570)
 Wypędzenie przekupniów ze świątyni (obraz El Greca z 1575)
 Wypędzenie przekupniów ze świątyni (obraz El Greca z 1600)
 Wypędzenie przekupniów ze świątyni (obraz Lucasa Cranacha Starszego)